Elitettan 2019 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den sjunde säsongen av Elitettan och innebar att Umeå IK och IK Uppsala kvalificerade sig för Damallsvenskan 2020.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Svenskfotboll.se

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019
2019